South Side School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 South Side School (Broward County, Florida), ID-Nr. 06000617
 South Side School (Sarasota County, Florida), ID-Nr. 84003846
 South Side School (Illinois), ID-Nr. 75002142

Siehe auch:
 Southside School